Gălășeni ist der Name mehrerer Orte:

 in Rumänien:
 Gălășeni (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Gălășeni (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 in der Republik Moldau:
 Gălășeni (Rîșcani), Gemeinde im Rajon Rîșcani